
Termin -{Groznica}- ima više značenja.

Medicina 
 Groznica, medicinski simptom
 Žuta groznica, bolest koju prouzrokuje virus žute groznice
 Denga groznica, akutno infektivno oboljenje 
 Reumatska groznica, sistemska bolest koja se može javiti kao posledica infekcije β-hemolitičim streptokokama 
 Groznica na usni, infekcija usana koju uzrokuje herpes-virus
 Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom, infektivna bolest koja nastaje usled infekcije hanta virusom
 Tifus, tifoidna groznica je skup infektivnih bolesti
 Grip, Španska groznica
 Morbili, zarazno oboljenje iz grupe osipnih groznica
 Bolest plavog jezika, kataralna groznica ovaca

Film 
 Groznica ljubavi, jugoslovenski film iz 1984
 Ljubavna groznica, američki film koji je režirao Spajk Li